En équitation, 
 le dressage d'un équidé domestique afin de lui apprendre à être monté ou attelé est appelé débourrage ;
 le dressage est la discipline consistant à faire effectuer des figures d'équitation à un cheval monté ;
 le dressage est également une discipline olympique.

 En éducation, le dressage est l'art de modifier les comportements, à partir de méthodes de conditionnement : dressage de chevaux, dressage de chiens, etc. Il faut également entendre par dressage l'apprentissage d'un « métier » pour l'animal. Exemple : les chiens peuvent être dressés à l'acquisition d'un vocabulaire olfactif afin de détecter des explosifs. Pour le travail avec des animaux sauvages, on parle de domptage.

 En mécanique, le dressage est une opération consistant, par exemple, à usiner des faces plates sur une machine-outil. Sur un tour, le dressage correspond à un déplacement de l'outil suivant un axe perpendiculaire à l'axe de rotation de la pièce.
 En cuisine et technique culinaire, c'est la présentation d'un plat, ou sa mise en place (assemblage des différents constituants dans l’assiette).